Dalai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dalai (ort), Jilin, 
 Dalai (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Dalai (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar